В математике Константа Ландау — Рамануджана является результатом теории чисел о плотности сумм двух квадратов целых чисел на числовой оси. Эта теорема была доказана независимо Эдмундом Ландау и Сринивасой Рамануджаном.

Теорема о плотности сумм двух квадратов 
Если  - число целых на отрезке , которые являются суммой двух квадратов целых чисел, то
 
где  — константа пропорциональности Ландау — Рамануджана:

Точность приближения целого суммой двух квадратов 
Из теоремы Ландау — Рамануджана следует, что при растущем  средняя ошибка приближения целого числа из интервала от 1 до  суммой двух квадратов целых чисел не менее . Известная сегодня (2013) тривиальная оценка ошибки такого приближения сверху существенно больше — . Со времен Эйлера существует гипотеза о том, что
 
где  — любое, . 

Данная задача является обобщением проблемы Варинга.

Критерий возможности точного представления 
Число  представимо в виде  ( и  - целые) тогда и только тогда, когда все простые числа вида  входят в каноническое разложение числа с чётной степенью.

Этот результат впервые был получен Ферма, а доказан Эйлером.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теория чисел
Числа с собственными именами
Математические константы
Сриниваса Рамануджан